William Guest ist der Name folgender Personen:

* William Guest (Rugbyspieler) (1903–1991), britischer Rugbyspieler
 William Guest (Sänger) (* 1941), US-amerikanischer Sänger, Mitglied der Band Gladys Knight & the Pips
 William S. Guest, US-amerikanischer Konteradmiral